Diese Liste der Abgeordneten zum Tiroler Landtag (I. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Tiroler Landtag in der II. Wahlperiode auf. Der Landtag in dieser Periode amtierte von der konstituierenden Sitzung am 12. Mai 1925 bis zur Angelobung des Landtags der III. Wahlperiode am 14. Mai 1929. Nach der Konstituierung des Landtages folgte die Angelobung der Abgeordneten, danach die Wahl der Mitglieder der Landesregierung Stumpf II. Von den 40 Mandaten entfielen nach der Landtagswahl in Tirol 1925 25 auf die Tiroler Volkspartei (ÖVP), acht auf die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), vier auf die Großdeutsche Volkspartei (GDVP) und drei auf die Unabhängige christlich-deutsche Tiroler Arbeitsgemeinschaft (TAG).

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Stenographische Berichte des Tiroler Landtags, II. Periode

2W